Afrikanska mästerskapet i futsal 2008 var det fjärde kontinentala mästerskapet i Afrika i bollsporten futsal, för CAF-landslag. Mästerskapet avgjordes under perioden , i Tripoli, Libyen.

Resultat
Afrikanska mästerskapet i futsal 2008 avgjorde med två omgångar, ett gruppspel bestående av två grupper om fem lag, samt ett utslagsspel med semifinaler och en final för att kora en mästare, en silver- och en bronsmedaljör.

Gruppspel
De tio deltagande landslagen delades in i två grupper om fem lag, där de två bästa placerade lagen efter fyra spelade matcher vardera, avancerade till utslagsspelets semifinaler.

Grupp 1

Grupp 2

Utslagsspel

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Referenser

2008
Sport i Tripoli
Sportevenemang i Libyen
Futsalåret 2008
Futsal i Libyen